Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2025 va fi a XXVII-a ediție a turneului organizat Federația Internațională de Handbal (IHF) și va avea loc în luna decembrie 2025, în Germania și Țările de Jos. Acestea au primit statutul de țări gazde pe 27/28 februarie 2020, la consiliul IHF desfășurat la Cairo, în Egipt. Va fi a treia ediție care se va desfășura cu 32 de echipe, față de 24 anterior, după ce congresul IHF desfășurat la Doha, în Qatar, pe 18 octombrie 2018, a decis suplimentarea numărului de echipe în această competiție.

Procesul de selecție

Sălile 
Campionatul mondial se va desfășura în cinci orașe: Stuttgart, Trier, Dortmund și două orașe din Țările de Jos.

Turneele de calificare

Echipele calificate  

1 Bold indică echipa campioană din acel an
2 Italic indică echipa gazdă din acel an

Referințe

Legături externe 

2025 în handbal
2025
Handbal în Germania
Handbal în Țările de Jos
Competiții internaționale de handbal găzduite de Germania
Competiții internaționale de handbal găzduite de Țările de Jos
2025
2025
Evenimente sportive viitoare